Островная — топоним:

 Островная (река, впадает в Тихий океан) — на Камчатке
 Островная (приток Рефта)
 Островная (приток Юзы) — в Вологодской области (Унжа от истока до устья)
 Островная (приток Сухой Бахты) (Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска)
 Островная (приток Нижнего Имбака) (Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска)
 Островная (приток Горной) (Нижняя Таймыра (вкл. оз. Таймыр) и другие реки бассейна Карского от западной границы бассейна р. Каменная до мыса Прончищева)
 Островная — приток Боганиды в Красноярском крае
 Островная (приток Куты) (Лена от истока до г. Усть-Кут)
 Островная (приток Анадыря) (Анадырь от впадения р. Майн до устья)
 Островная (приток Конталяваама) (Анадырь от впадения р. Майн до устья)
 Островная (приток Накепейляка) (Бассейны рек Берингова моря от границы бассейна р. Анадырь до северной границы бассейна р. Опука)
 Островная (приток Тынды) (Зея от Зейского г/у до впадения р. Селемджа)
 Островная — деревня в Тюкалинском районе Омской области.

См. также 
 Островной

Примечания